Samperi – cognome italiano
 Marilena Samperi (1947) – politica e avvocato italiana
 Pasquale Salvatore Samperi (1870-1964) – magistrato e politico italiano
 Salvatore Samperi (1944-2009) – regista e sceneggiatore italiano